Crüwell-Haus ist die Bezeichnung folgender Gebäude:

 Das 1530 errichtete Crüwell-Haus (Bielefeld) am Alten Markt in Bielefeld, Sitz der Firma Gebr. Crüwell
 eine weitere Bezeichnung für das 1538 errichtete Bürgermeisterhaus (Herford) (Höckerstraße 4)
 die Bezeichnung für ein ehemaliges Gebäude in der Lübberstraße in Herford
 eine weitere Bezeichnung für das Haus Wippermann in der Kramerstraße in Lemgo aus dem Jahr 1576

Siehe auch: Crüwell